Сезон 1951—1952 у Національній лізі А — 55-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Підсумкова таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1952
Швейцарія
Швейцарія